

Даунсвілл — селище, штат Луїзіана
 Даунсвілл — переписна місцевість, штат Меріленд
 Даунсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Даунсвілл — переписна місцевість, штат Вісконсин